Big beat – sottogenere di musica elettronica
Big Beat – album degli Sparks del 1976
Big Beat Records – etichetta discografica statunitense